Blutiger Asphalt steht für:
 Blutiger Asphalt, Episode 376 von Der Alte, siehe Der Alte/Episodenliste #Episoden mit Jan-Gregor Kremp
 Tatort: Blutiger Asphalt, Episode 321 von Tatort